Фінал Кубка Італії з футболу 1989 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1988—1989, в яких зустрічались «Наполі» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

1989 у футболі
1989 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу